— самурайский род в Японии периода Сэнгоку. Является потомком Сэйва Гэндзи. 
Принадлежит к ветви рода Асикага. Основатель рода — Имагава Норикуни (1295—1384).

Представители рода Имагава были губернаторами и военачальниками (даймё) провинции Суруга (совр. префектура Сидзуока). В конце XV века род Имагава владел также провинциями Тотоми и Микава (совр. префектуры Сидзуока и Аити).

Упадок рода начался после гибели Имагавы Ёсимото в битве при Окэхадзама. Его сын Имагава Удзидзанэ (1538—1615) не смог защитить свои владения. Земли рода были распределены между врагами — семьями Токугавы и Такэды. Потеряв все земли, представители рода служили у Токугавы Иэясу в качестве гвардейцев хатамото.

Главы рода Имагава 

Имагава